Bruno Simma – avvocato internazionale tedesco
 Durayd ibn al-Simma – poeta della Jāhiliyya e guerriero
 Kaspanaze Simma – ex politico austriaco
 Maria Simma – mistica austriaca